Ел Ерадеро има више значења:

 Ел Ерадеро, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Ерадеро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Ерадеро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Ерадеро, Санта Лаура (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ерадеро (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ерадеро (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Ерадеро (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ерадеро (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ерадеро (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ерадеро (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ерадеро (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ерадеро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ерадеро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ерадеро (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ерадеро (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ерадеро, Хапон (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ерадеро, Сан Хуан (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ерадеро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ерадеро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ерадеро (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ерадеро (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ерадеро (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ерадеро, Лас Делисијас (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ерадеро (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ерадеро (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ерадеро (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ерадеро, Франсиско Рамирез (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ерадеро (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ерадеро (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ерадеро, Лома Бонита (Запотлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ерадеро (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ерадеро (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ерадеро (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ерадеро (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ерадеро (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ерадеро, Махада де Дарио (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ерадеро (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ерадеро (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ерадеро (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Ерадеро, Ла Гота (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ерадеро (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ерадеро (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ерадеро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ерадеро (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Ерадеро (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ерадеро (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Ерадеро, Бенхамин Гурола (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ерадеро, Давид Куевас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику